Hénin-Liétard ist

 der Name eines Ortes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France, Frankreich, siehe Hénin-Beaumont

Hénin-Liétard ist der Name folgender Personen:
 Maximilien de Hénin-Liétard (1542–1578), Graf von Boussu und Herr von Beuvry